Truppenamt steht für:
 den als Truppenamt getarnten Generalstab der Reichswehr zwischen 1919 und 1933, siehe Generalstab#Weimarer Republik
 das heutige Heeresamt der Bundeswehr zwischen 1956 und 1970.